Список синглов № 1 1980-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1980-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).
Ключ:  — Самые продаваемые синглы года, — Самые продаваемые синглы десятилетия

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Литература

Ссылки 
 number-ones.co.uk

Списки синглов № 1 в Великобритании